Эрих Кон (; 1 марта 1884, Берлин — 28 августа 1918, Франция) — немецкий шахматист, врач. Участник международных турниров в Нюрнберге (1906) — 8-е (впереди М. Видамара, З. Тарраша, Р. Шпильмана и других); Остенде (1907) — 12—14-е; Санкт-Петербурге (1909) — 8—10-е места. Успешно играл в четверных турнирах в Берлине (1909) — 1—2-е (с Р. Тейхманом) и 1914 — 1—2-е (с Р. Шпильманом); в международных турнирах в Стокгольме (1912) — 2-е (за А. А. Алехиным) и Аббации (1912; гамбитный турнир) — 3—4-е места (с Р. Рети). Проиграл матч Р. Шпильману 1 : 2 (1906).

Убит на войне.

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Эриха Кона на сайте 365Chess

Шахматисты Германии
Спортсмены Берлина